Stenharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stenharun, Nagu, Åboland, 
 Stenharun, Raseborg, Nyland,

Se även
Stenharu
Norra Stenharun
Södra Stenharun
Stenharen
Stenhäran

Robotskapade Finlandförgreningar